Соболéнко — фамилия.
 Соболенко, Арина Сергеевна (род. 1998) — белорусская теннисистка.
 Соболенко, Роман Карпович (1907—1975) — белорусский советский писатель, поэт, прозаик, публицист.